Minot je grad u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Dakoti. Grad pripada okrugu Ward. Populacija u gradu je 40,888 prema cenzusu iz 2010. godine.

Klima

Gradovi prijatelji 
  Skien, Norveška
  Saskatchewan, Kanada

Poznate osobe 
 Wiz Khalifa, reper, pjevač, tekstopisac i glumac
 Boris Karloff, glumac
 Josh Duhamel, glumac

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena stranica grada

Gradovi u SAD-u